St. Maria und Georg oder St. Maria und St. Georg steht für folgende Kirchen:
 St. Maria und Georg (Happurg), Franken, Bayern
 St. Maria und Georg (Hoflach) in Hoflach, Bayern
 St. Maria und Georg (Oberfeldbrecht), Markt Neuhof an der Zenn, Bayern
 St. Maria und Georg (Rauenstein) in Rauenstein, Thüringen
 St. Maria und St. Georg (Thalbürgel) in Thalbürgel, Thüringen